Стиль Тюдоров, или Тюдор-Ренессанс в Англии () — историко-региональный стиль английского искусства, который зародился в годы правления первых королей из династии Тюдоров: Генриха VII (1485—1509), Генриха VIII (1509—1547) — и продолжался после периода смут при блестящем царствовании королевы Елизаветы I (1558—1603), в так называемую Елизаветинскую эпоху. Отсюда названия: Тюдор-Ренессанс, английское Возрождение, или английский Ренессанс. К этому же периоду часто прибавляют время начала царствования Стюартов при шотландском и английском короле Якове I (1603—1625) — период раннего английского барокко. В этом случае употребляют название «Тюдоро-Якобинский стиль» ().

Стиль Тюдоров получил новое развитие в XIX веке в период историзма в формах стиля неотюдор, или «Возрождения Тюдоров» ().

Исторические предпосылки формирования стиля 
После войны Алой и Белой Розы (1455—1485) правление династии Тюдоров обеспечило сильную власть, процветание государства, активное строительство дворцов и частных особняков, успехи придворных художников. Историки часто называют елизаветинскую эпоху «золотым веком» английской истории и характеризуют её как ренессанс, вдохновивший национальную гордость англичан «благодаря классическим идеалам, международной экспансии и военно-морскому триумфу над Испанией». Британский историк  (1988) утверждал, что «Англия была экономически более здоровой, более склонной к экспансии и более оптимистичной при Тюдорах», чем когда-либо за тысячу лет до этого.

«Золотой век» представлял собой апогей английского Возрождения и был периодом расцвета поэзии, музыки и литературы. Эта эпоха наиболее известна «елизаветинским театром», для которого Уильям Шекспир и другие драматурги создавали пьесы, выходившие за рамки традиционного английского театрального стиля. Елизаветинская эпоха резко контрастирует с предыдущим и последующим периодами. Это была эпоха научных исследований и территориальной экспансии, особенно после того, как была разгромлена испанская Непобедимая армада, а также период мира между английской Реформацией и религиозными битвами между протестантами и католиками, а затем — политическими битвами между парламентом и монархией, охватившими конец семнадцатого века. Разногласия между протестантами и католиками на какое-то время были урегулированы , а парламент ещё не был достаточно силён, чтобы бросить вызов королевскому абсолютизму. Это был также конец периода существования Англии как отдельного королевства, и начало унии с Шотландским королевством.

Основные особенности художественного стиля Тюдор-Ренессанса 

Архитектурный стиль Тюдор-Ренессанса основывался на традициях поздней английской готики, прежде всего «перпендикулярного стиля» (1377—1547), который считали истинно национальным достижением. Готическое искусство в период Тюдор-Ренессанса не отрицалось, а лишь обогащалось новыми, не столь значительными декоративными элементами. В интерьерах сохранялись готическая мебель, резные дубовые панели стен и потолки с лепными готическими нервюрами. Готические крестоцветы соседствовали с ренессансными «льняными складками», итальянскими раковинами и растительными мотивами. Тогда же «перпендикулярный стиль» стали называть «стилем Тюдоров», не делая между ними существенных различий. Выдающимся памятником Тюдор-Ренессанса является пригородный дворец Хэмптон-корт (ныне на юго-западе «Большого Лондона»). В 1530—1540-х годах дворец перестраивали для Генриха XIII и Анны Болейн. В работах участвовал итальянский мастер Джованни да Майано Второй.

В период Тюдор-Ренессанса возведена капелла Капелла Святого Георгия в Виндзоре (1475—1511) — шедевр «перпендикулярного стиля», а в Вестминстере — капелла Генриха VII (1503—1512). Ещё один шедевр — Королевская капелла в Кембридже (1446—1515). Все эти памятники построены в готическом стиле, но относятся к периоду Тюдор-Ренессанса — таковы особенности английского Возрождения.

При английском королевском дворе работали голландские и французские живописцы. В 1512—1518 годах придворным художником короля Генриха VIII был итальянский живописец и скульптор Пьетро Торриджани, изгнанный из Флоренции за пьяную драку, в которой он изуродовал нос своему сопернику Микеланжело.

В 1526—1528 и 1532—1543 годах придворным портретистом Генриха VIII был выдающийся немецкий живописец Ганс Гольбейн Младший. Этот художник оставил замечательную портретную галерею выдающихся людей эпохи Тюдор-Ренессанса, множество рисунков с натуры и картины. Среди них портрет писателя-гуманиста, лорд-канцлера Англии Томаса Мора, короля Генриха VIII, королевы Джейн Сеймур, Эдуарда VI, герцога Норфолка и других выдающихся людей эпохи.

Гольбейн скончался в 1543 году в Англии и похоронен в Лондоне. Ныне портреты его работы экспонируются в Королевских комнатах замка в Виндзоре. Английским живописцем эпохи Тюдоров был мастер портретной миниатюры Николас Хиллиард, также оставивший портретную галерею современников.

Дома знати и духовенства 
С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание Войны Алой и Белой розы, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей прошлого.

В правление Генриха VII происходил постепенный переход от Средневековья к Новому времени. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию в Ричмонде. Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат () с видом на реку, как практиковалось в XV веке. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Тюдоров (дворец не сохранился). Образцом поздней английской готики является Капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве (1502—1512).
 
В XVI веке происходит переход к преимущественно светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Католические монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Английские ленд-лорды стали приглашать итальянских художников-декораторов. Стены и потолки украшали резными панелями и сложным расписным орнаментом. Некоторые новшества, в основном в области орнаментальной гравюры, ювелирного искусства и декорации архитектурных интерьеров, принесла волна беженцев-протестантов из Нидерландов и Франции в результате гонений на гугенотов.

В правление Генриха VIII получили распространение:
 формы фундамента в виде Е, Y, H,
 криволинейный голландский щипец,
 большие застеклённые окна (демонстрация богатства, так как стекло стоило огромных денег),
 встроенные в здание «механизмы» на потеху гостям и ради демонстрации остроумия хозяина.
 Крыша с деревянными консолями в больших залах присутствует до 1603 года, приобретая всё больше декоративную функцию,
 окна прямоугольной формы одно над другим (за исключением крупных),
 полукруглые арки и пышные балюстрады во времена Генриха VIII и Елизаветы I,
 огромных размеров каменные камины (для жарки целых быков) нередко с выгравированным семейным гербом,
 длинные галереи;
 тюдоровская арка ();
 тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаменте и резьбе,
 гобелены, тяжёлые итальянские ткани, восточные ковры в богатых домах,
 резная мебель из экзотических пород (сикомор, самшит, пабуд, эбеновое дерево) с высокими спинками, как у трона, обита прочной коровьей кожей;
 позолота внутри и снаружи здания,
 геометрический ландшафт, крупные сады на заднем дворе. При Генрихе VIII появляются первые фонтаны.
Большой зал с камином теряет свою ведущую роль в доме, поскольку совершенствуется система дымоходов. Теперь камин может располагаться выше этажами, а хозяин дома старался визуально продемонстрировать принятие новой технологии через украшение и выделение дымоходов.

Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался влиянию ордерной архитектуре итальянцев. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии. Лишь в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает что-то действительно целостное — Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттингемшир, 1580—1588), дворец Монтегю-хаус (Сомерсетшир, 1580—1599). Но это скорее модные исключения.

Дома обывателей 
Дома простых людей строили фахверковыми (деревянной конструкции с заполнением камнями или кирпичом и последующей побелкой) либо кладкой из красного кирпича с выделением конструктивных деталей белой краской, очаг остаётся центральным местом в доме. Оштукатуренные, побелённые фахверковые дома преобладали на юге и северо-запада Англии. В сельской местности законом запрещалось возводить дома плотно друг к другу из-за угрозы пожаров. В елизаветинское время сложился архитектурный тип коттеджа — отдельного загородного дома для одной семьи. Первый этаж занимали кладовые, кухня, вестибюли, холл, лестница, а второй отводился под спальни. Позднее этот тип жилья распространился и в городах.

Характерными чертами домов обывателей периода Тюдоров являются:
 Прямоугольное или квадратное основание для городских домов,
 Сельские дома ставятся на основание по форме Н и практически не меняются со времён средневековья,
 Крышу крыли соломой, плиткой шифера, сланцем, гонтом, черепицей (в Лондоне соломенные крыши не запрещались до 1660-х годов),
 Крыша с деревянными консолями остаётся для удобства, преимущественно, в сараях и амбарах,
 Вытянутые, узкие оконные и дверные проёмы,
 Люкарны на закате стиля
 Плиточный или земляной пол кроме каменного и деревянного,
 Выкрашенные белые стены в контрасте с тёмными дубовыми панелями фахверковых домов,
 Выступающий второй и последующие этажи позволяли экономить место на уже перенаселённых, узеньких улочках (распространено на городских улицах, крупных городах вроде Лондона),
 Очень узкий или отсутствующий зазор между соседними домами в городе,
 Угловой камин,
 Деревянные лестницы в домах среднего класса и дворянства,
 Уличные туалеты устроены на заднем дворе, особенно в сельской местности,
 Небольшие приусадебные участки
Самые бедные классы ютились в своих или съёмных лачугах, где в единственной комнате ели, спали, готовили.

Классические примеры Тюдор-Ренессанса в архитектуре 
 Капелла Королевского колледжа в Кембридже, Англия.
 Капелла Святого Георгия в Виндзорском замке, Виндзор, графство Беркшир, Англия.
 Капелла Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, Лондон, Англия.
 Капелла Святого Петра в оковах в Тауэре, Лондон, Англия.
 Хэмптон-корт, Ричмонд-на-Темзе, предместье Лондона, Англия.

Влияние 
В XIX веке в модном течении историзма, наряду с другими возрождёнными стилями тюдоровский стиль вернулся в виде неотюдоровского стиля. Тогда же среди образовательных учреждений в Великобритании и её колониях получил распространение стиль коллегиальной готики, опирающийся на архитектуру готики и периода Тюдоров.

См. также 
 Архитектура Великобритании
 Готика
 Фахверк

Примечания

Литература 
 Всеобщая история искусств, т. 2, М, «Искусство», 1960.
 Власов В. Г.. Тюдор-Ренессанс, или стиль Тюдоров в Англии // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. IX, 2008. — С. 696—698.
 Краткая художественная энциклопедия, Искусство состояние и народов мира. Т. 1, М, 1962, с. 285—333.
 Коуэн Г. Дж., «Мастера строительного искусства», М, 1982.

Литература на английском языке

Ссылки 

 
 
 
 
 

Архитектурные стили
История архитектуры
Архитектура Великобритании
Англия при Тюдорах
Архитектура XVI века
Архитектура XVII века